Manuel Chaves puede referirse a:

 Manuel Chaves González (1945-), político español del PSOE.
 Manuel Chaves Nogales (1897-1944), periodista y escritor español.
 Manuel Chaves Rey (1870-1914), cronista, periodista y escritor español.